Глобальная хартия Зелёных — документ, который был согласован 800 делегатами из Зелёных партий 70 стран на первом собрании Глобальных Зелёных в Канберре (Австралия) в апреле 2001 года.

Подписавшие хартию партии и политические движения заявляют о своей приверженности глобальному партнёрству и шести руководящим принципам. Эти принципы следующие:

 Экологическая мудрость
 Социальная справедливость
 Партисипативная демократия
 Ненасилие
 Устойчивость
 Уважение к разнообразию

Хартия описывает эти принципы и предлагает десять ключевых областей политического действия, следующих из данных принципов.

Экологическая мудрость 
Экологическая мудрость была сформулирована в этом документе следующим образом:

Мы признаём, что человеческие существа являются частью природного мира, и мы уважаем особые ценности всех форм жизни, включая нечеловеческие её формы.

Мы признаём мудрость туземных народов мира, как хранителей земли и её ресурсов.

Мы признаём, что человеческое общество зависит от экологических ресурсов планеты и должно обеспечивать целостность экосистем, сохранять биоразнообразие и гибкость поддерживающих жизнь систем.

Это требует:
 чтобы мы учились жить в рамках экологических и ресурсных ограничений планеты
 чтобы мы защищали животную и растительную жизнь, и жизнь как таковую, которая поддерживается природными элементами: землёй, водой, воздухом и солнцем
 чтобы там, где знание ограничено, мы избирали бы путь осторожности, чтобы обеспечить продолжающееся изобилие ресурсов планеты для настоящих и будущих поколений.

Социальная справедливость 
Социальная справедливость была сформулирована в этом документе следующим образом:

Мы утверждаем, что ключ к социальной справедливости — равное распределение общественных и природных ресурсов (как на местном уровне, так и глобально) для безусловного обеспечения основных человеческих нужд и ради обеспечения всех граждан всеми возможностями для личного и общественного развития.

Мы заявляем, что без справедливости в отношении окружающей среды нет социальной справедливости, и что справедливости в отношении окружающей среды нет без социальной справедливости.

Это требует:
 справедливой организации мира и стабильной мировой экономики, которая преодолела бы расширяющийся разрыв между богатыми и бедными, как внутри, так и между странами; баланса потока ресурсов из Юга на Север; и снятия долгового бремени с бедных стран, которое препятствует их развитию
 искоренения бедности как этический, социальных, экономический и экологический императив
 устранение неграмотности
 нового видения гражданства, построенного на равных правах для всех индивидов вне зависимости от пола, расы, возраста, религии, класса, этнического или национального происхождения, сексуальной ориентации, ограниченности возможностей, богатства или здоровья.

Партисипативная демократия 
Партисипативная демократия была сформулирована в этом документе следующим образом:

Мы стремимся к демократии, в которой все граждане имеют право выражать свои взгляды и могут принимать прямое участие в экологических, экономических, социальных и политических решениях, которые затрагивают их жизни; так что власть и ответственность концентрируются в местных и региональных общинах, и делегируются на более высокие уровни правления, только если это действительно необходимо.

Это требует:
 реализации индивидуальных возможностей посредством доступа ко всей релевантной информации, требуемой для вынесения любого решения, а также посредством доступа к образованию, чтобы обеспечить участие всех
 устранения неравенств богатства и власти, которые препятствуют равноправному участию всех
 выстраивания низовых институтов, которые делают возможным принятие решений на соответствующем уровне напрямую теми, кого затрагивают решаемые вопросы, на базе систем, которые поощряют гражданское действие, добровольное участие и общинную ответственность
 сильной поддержки голоса молодёжи, посредством образования, поощрения и помощи в вовлечении молодёжи во все аспекты политической жизни, включая их участие в органах, принимающих решения
 того, чтобы все избранные представители были привержены принципам прозрачности, правдивости и подотчётности в правлении
 того, чтобы все избирательные системы были прозрачными и демократическими, и чтобы данное положение было подкреплено законами
 того, чтобы во всех избирательных системах каждый взрослый человек обладал равным голосом
 того, чтобы все избирательные системы были основаны на пропорциональном представительстве, и чтобы все выборы финансировались общественностью со строгим ограничением и полной прозрачностью в случае корпоративных и частных пожертвований
 того, чтобы все граждане имели право быть членами политической партии по их собственному выбору внутри многопартийной системы.

Ненасилие 
Ненасилие было сформулировано в этом документе следующим образом:

Мы заявляем о нашей приверженности ненасилию и стремлению к культуре мира и сотрудничества между государствами, внутри обществ и между индивидами в качестве базиса глобальной безопасности.

Мы верим, что безопасность не должна основываться преимущественно на военной мощи, но на сотрудничестве, здоровом экономическом и общественном развитии, экологической безопасности и уважении к правам человека.

Это требует:
 тщательно разработанной концепции глобальной безопасности, которая ставит своим приоритетом общественным, экономическим, экологическим, психологическим и культурным аспектам конфликта вместо концепции, основанной преимущественно на балансе военной силы
 глобальной системы безопасности, способной предотвращать конфликты, управлять ими и разрешать их
 устранения причин войны посредством понимания и уважения других культур, искоренения расизма, продвижения свободы и демократии, прекращения глобальной бедности
 преследования к всеобщему и полному разоружению, включая международные соглашения, утверждающие полный и окончательный запрет ядерного, биологического и химического оружия, противопехотных мин и оружия с обеднённым ураном
 укрепления Организации Объединённых Наций (ООН) как глобальной организации управления конфликтами и миротворчества
 стремления к строгому кодексу поведения в отношении экспорта вооружений в страны, где нарушаются права человека.

Устойчивость 
Устойчивость была сформулирована в этом документе следующим образом:

Мы признаём ограниченные масштабы материального расширения человеческого общества в рамках биосферы и необходимость поддержания биосферы посредством устойчивого использования возобновляемых ресурсов и ответственного использования невозобновляемых ресурсов.

Мы верим, что для достижения устойчивости, а также для обеспечения нужд нынешних и будущих поколений с учётом конечных ресурсов Земли, продолжающийся рост глобального потребления, населения и материального неравенства должен быть остановлен и повёрнут вспять.

Мы признаём, что устойчивость не будет достижима, пока существует бедность.

Это требует:
 обеспечения ограничения богатыми своего потребления, чтобы позволить бедным получить свою справедливую долю ресурсов Земли
 переформулировки концепции богатства с целью фокусировки на качестве жизни, а не на способности к чрезмерному потреблению
 создания мировой экономики, которая ставит своей целью удовлетворение потребностей всех, а не жадности немногих; а также помогает живущим в настоящее время обеспечивать свои потребности, не ставя под угрозу возможность будущих поколений удовлетворить свои собственные потребности
 искоренения причин роста населения путём обеспечения экономической безопасности и предоставления доступа к базовым образованию и здравоохранению для всех; вручая и мужчинам, и женщинам бо́льший контроль за их способностью к продолжению рода
 переопределения ролей и ответственностей транснациональных корпораций во имя поддержания принципов устойчивого развития
 внедрения механизмов налогообложения (наряду с регулированием) спекулятивных финансовых потоков
 обеспечения полного включения всех экологических стоимостей производства и потребления в рыночные цены товаров и услуг
 достижения бо́льшей энерго- и ресурсоэффективности, а также разработки и использования экологически устойчивых технологий
 поощрения местного самообеспечения до максимально возможного, но практически удобного предела ради создания достойных сообществ
 признания ключевой роли молодёжной культуры и поощрения этики устойчивости в рамках этой культуры.

Уважение к разнообразию 
Уважение к разнообразию было сформулировано в этом документе следующим образом:

Мы чтим культурное, лингвистическое, этническое, сексуальное, религиозное и духовное разнообразие в контексте индивидуальной ответственности по отношению ко всем существам.

Мы защищаем право всех личностей, без дискриминации, на окружающую среду, поддерживающую их достоинство, телесное здоровье и духовное благополучие.

Мы продвигаем построение уважительных, позитивных и ответственных отношений через линии разделения в духе многокультурного общества.

Это требует:
 признания прав туземных народов на основные средства их выживания, как экономического, так и культурного, включая права на землю и на самоопределение; а также признания их вклада в общее наследие национальной и глобальной культуры
 признания прав этнических меньшинств на развитие их культуры, религии и языка без дискриминации, и на полное юридическое, социальное и культурное участие в демократическом процессе
 признания и уважения сексуальных меньшинств
 равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах социальной, экономической, политической и культурной жизни
 значительного вовлечения молодёжной культуры как ценного вклада в наше Зелёное видение и признания того, что молодёжь имеет особые потребности и способы их выражения.

Ссылки 
 
 Текст хартии на английском, немецком, португальском и французском
 Ненасильственная БорьбаЛучшее Средство Решения Острых Политических И Этических Конфликтов? — Джин Шарп
 От ДИКТАТУРЫ к ДЕМОКРАТИИ — Джин Шарп

См. также 
 Четыре столпа Зелёной партии
 Десять ключевых ценностей партии зелёных

Зелёные политические партии